Rafael Nadal era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare per evitare i problemi sanitari relativi alla pandemia di COVID-19.

È stata la prima volta dallo US Open 1999 che né Nadal né Roger Federer erano presenti nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam.

A differenza delle edizioni precedenti, per il torneo non è stato effettuato il torneo di qualificazione, iniziando direttamente dal tabellone principale.

A seguito della squalifica di Novak Đoković si è avuta la certezza che ci sarebbe stato un nuovo campione Slam, avvenimento che non capitava dall'exploit di Marin Čilić agli US Open 2014 oltre che la conferma circa un nuovo finalista Slam nella parte alta del tabellone.

Dominic Thiem ha battuto in finale Alexander Zverev con il punteggio di 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-66. Per la prima volta dal 1949 il vincitore del torneo ha rimontato uno svantaggio di due set a zero per vincere il titolo.

Teste di serie 

 Novak Đoković (quarto turno, squalificato)
 Dominic Thiem (campione)
 Daniil Medvedev (semifinale)
 Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
 Alexander Zverev (finale)
 Matteo Berrettini (quarto turno)
 David Goffin (quarto turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Diego Schwartzman (primo turno)
 Andrej Rublëv (quarti di finale)
 Karen Chačanov (terzo turno)
 Denis Shapovalov (quarti di finale)
 Christian Garín (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (quarto turno)
 John Isner (primo turno)

 Benoît Paire (ritirato)
 Dušan Lajović (primo turno)
 Taylor Fritz (terzo turno)
 Pablo Carreño Busta (semifinale)
 Alex De Minaur (quarti di finale)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Daniel Evans (secondo turno)
 Hubert Hurkacz (secondo turno)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Filip Krajinović (terzo turno)
 Borna Ćorić (quarti di finale)
 Jan-Lennard Struff (terzo turno)
 Guido Pella (primo turno)
 Casper Ruud (terzo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Adrian Mannarino (terzo turno)

Wildcard 

  Michael Mmoh (secondo turno)
  Mitchell Krueger (secondo turno)
  Sebastian Korda (primo turno)
  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)

  Maxime Cressy (secondo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)
  Brandon Nakashima (secondo turno)
  Jeffrey John Wolf (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020